Boswell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Boswell (Indiana)
Boswell (Oklahoma)
Boswell (Pennsylvania)